Tomasz Nowak ist der Name folgender Personen:

* Tomasz Nowak (Politiker) (* 1956), polnischer Politiker
 Tomasz Nowak (Boxer) (1960–2013), polnischer Boxer
 Tomasz Nowak (Fußballspieler) (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Tomasz Adam Nowak (* 1962), polnischer Organist und Hochschullehrer